

Geografia 
 Erskine – località del Canada
 Erskine – località della Scozia
 Erskine – località del New Jersey (USA)
 Erskine – località del Minnesota (USA)
 Erskine – località del Western Australia (Australia)
 Erskineville – località del New South Wales (Australia)
 Ghiacciaio Erskine – ghiacciaio sulla costa di Loubet

Persone 
 Albert Russel Erskine (1871-1933) – imprenditore statunitense nel campo dell'industria automobilistica
 John Erskine, XXIII conte di Mar (1675-1732) – nobile scozzese
 John Erskine of Dun (1509-1591) – religioso scozzese
 John Erskine (1879-1951) – critico, romanziere, musicologo statunitense
 John Erskine, Lord Erskine (1895-1953) – politico scozzese
 John Erskine (n. 1980) – hockeista su ghiaccio canadese
 Margaret Erskine (1513? – 1572) – nobildonna inglese, amante di Giacomo V di Scozia e madre di Giacomo Stewart, I conte di Moray
 Peter Erskine (n. 1954) – batterista jazz statunitense

Altro 
 Abraham Erskine – personaggio dei fumetti